Viktor Wiklund (1874-1933), een Zweeds pianist en dirigent
Adolf Wiklund (componist) (1879-1950), een Zweeds componist en dirigent
Elis Wiklund (1909-1982), een Zweeds langlaufer 
Adolf Wiklund (biatleet) (1921-1970), een Zweeds biatleet
Gunnar Wiklund (1935-1989), een Zweedse schlagerzanger
Ragne Wiklund (2000), een Noors langebaanschaatsster en oriëntatieloopster